Мари́-Пье́р Лере́ (, 17 февраля 1975, Вилькрен, Франция) — французская фигуристка. В разные периоды выступала как в парном катании, так и в женском.

Карьера 
В паре с Фредериком Липкой чемпионка Франции 1993 года, при этом она выступала на этом чемпионате и в одиночном катании и выиграла серебряную медаль. Однако Липка настаивал, чтобы Мари-Пьер закончила выступать в одиночном катании и полностью посвятила себя парному. Лере отказалась это сделать, после чего пара прекратила своё существование.

В одиночном катании три раза становилась вице-чемпионкой Франции и один раз бронзовой призёркой. Несколько раз представляла Францию на чемпионатах мира и Европы и в 1994 году на Олимпийских играх.

В конце своей карьеры Лере стала в пару с Николя Осланом. С ним в парах лучший результат в национальном чемпионате — серебро в 2002 году.

Спортивные результаты

Одиночное катание 

WD — фигуристка снялась с соревнований.

Парное катание 
С Фредериком Липкой

С Николя Осланом

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимней Универсиаде 2001

Ссылки 

 
 
 

Фигуристы Франции
Чемпионы Франции по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Родившиеся в Вилькрене